Bulbocatenospora är ett släkte av svampar. Bulbocatenospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bulbocatenospora